

Persone 
 Domenico Paladino, anche noto come Mimmo – artista, pittore, scultore e incisore italiano
 Ginestra Paladino – attrice italiana
 Giovanni Paladino – fisiologo e politico italiano
 Giovanni Paolo Paladino – compositore italiano 
 Giuseppe Paladino – pittore italiano
 Juan Paladino – schermidore uruguaiano
 Santi Paladino – giornalista italiano
 Vincenzo Paladino – docente, critico letterario, saggista e giornalista italiano

Altro 
 Paladino – personaggio della letteratura medievale
 Paladino –  film muto del 1917 diretto da Edward Sloman
 Paladino – classe del gioco di ruolo Dungeons & Dragons

Pagine correlate 
 Paladini